

Lokalizacje

Niemcy 
 Fichtelberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Fichtelberg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Fichtelberg – szczyt w Rudawach

Inne 
 (29736) Fichtelberg – planetoida

Zobacz też 
 Fichtel
 Fichtelgebirge (pol. Smreczany)